Ануштегиниды (туркм. Anuşteginliler neberesi) — династия правителей и шахов Хорезма, происходившая из тюрков или огузо-туркменского племени бегдили. Представители династии были правителями Государства Хорезмшахов в 1077—1231 годах.

Происхождение династии

Тюркская версия 
Самое раннее свидетельство о происхождении Аншутегинидов содержится в труде Шихаб-ад-дина Мухаммед Ан-Насави (умер в 1249 году), историка и личного секретаря султана Джалал ад-Дина Манкбурны, который отмечал, что султан Ала ад-Дин Мухаммад II считал себя тюрком, в частности он говорил: «Хотя я тюрк, малосведущий в арабском языке». Самого султана Джалал ад-Дина, Ан-Насави описывал следующим образом: «он был смуглым, небольшого роста, тюрком по речи и по выражениям».

Французский учёный Р. Груссе называл хорезмшаха Атсыза тюрком и к государству хорезмшахов применял термин «Хорезмийская тюркская империя».

Британский востоковед  К.Босворт считал, что Ануштегиниды были этническими тюрками, а их имена и титулы были смесью тюркского и исламского.

По мнению авторов фундаментальной монографии «История цивилизаций Центральной Азии», потомок Ануш-тегина - султан Кутб ад-Дин происходил из тюрков.

Турецкий востоковед XX в. Ибрагим Кафесоглу предположил, что Ануш-тегин был родом из Афганистана (Гарчистан, провинция Бадгис) и был чигильского или халаджского происхождения, в то время как востоковед З. В. Тоган выдвинул точку зрения, что он принадлежал к кипчакскому, канглинскому или уйгурскому племени.

Ибн аль-Асир не писал о происхождении Ануштегинидов, но отмечал: «Ануш-тегин, был рабом одного из сельджукских эмиров по имени Билга-бек (Бильге-бек), который купил его у одного человека из Гарчистана. И назвали его потому Ануш-тегин Гарче.»

Огузо-туркменская версия 

Самое раннее упоминание о племенной принадлежности Ануштегенидов содержится у историка Государства Хулагуидов Рашид-аддина (1247-1318),  согласно которому основатель династии Ануштегин был родом из туркменского племени бегдили:«…Каждое [подразделение]...получило свое имя и прозвище, подобно огузам, каковой народ теперь в целом называют туркменами...Точно также самым дальним предком султана Мухаммада Хорезмшаха был Нуштекин Гарча, который был потомком колена Бегдили из рода Огуза.» Трем старшим по возрасту братьям Огуз дал имя бозок. Дети третьего сына Йулдуз-хана...Бегдили, т. е. всегда дорог, как слово старших.»На принадлежность основателя династии Ануш-Тегина к племени бегдили указывает и тимуридский историк XV в. Хафизи Абру. О том, что племя бегдили было туркменским (огузским) писали и другие средневековые и советские историки. Советский тюрколог Э.Наширванов указывает на то, что Государство Хорезмшахов было государством туркмен.

О происхождении династии советский и азербайджанский академик З. М. Буниятов писал писал следующее: «Ануш-Тегин - предок династии хорезмшахов, был в юности тюркским рабом (мамлюком) в Гарчистане. О тюркском происхождении Ануш-Тегина и его принадлежности к огузскому роду Бекдили сообщают Рашид ад-Дин и Хафиз-и Абру». Гарчистан — историческая горная область на современной территории Афганистана, граничащая на западе с областью Герат, на востоке — с Гури, на севере — с Мерверудом, а на юге — с областью Газни и Гур. Примерно соответствует провинции Бадгис современного Афганистана, граничащей на севере с Туркменистаном.

В молодости Ануштегин был куплен одним из сельджукских эмиров — Билге-Тегином и стал продвигаться по служебе, попал в свиту султана Мелик-шаха. Через некоторое время Ануш-Тегин стал доверенным лицом Мелик-шаха, который в 1077 году назначил его на должность правителя (мутасарифа) Хорезма.

Генеалогия Ануштегинидов

Примечания

Литература 
 
 
 

История Казахстана
История Туркменистана
История Узбекистана
Туркменские династии

Королевские династии Азии